Герасимовка — село в Алексеевском районе Самарской области России. Административный центр сельского поселения Герасимовка.

География 
Село находится в юго-восточной части Самарской области, в пределах возвышенности Общий Сырт, в степной зоне, к югу от автодороги , на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к северо-востоку от села Алексеевки, административного центра района. Абсолютная высота — 193 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 44,7 %, женщины — соответственно 55,3 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 389 чел.

Примечания 

Населённые пункты Алексеевского района (Самарская область)